Estados físicos da matéria - o estado (líquido, gasoso...) em que se encontra a matéria
 Fase (química) - aspecto macroscópico de uma substância
 Fase (física) - a posição angular de um fasor

Ver também 
 Estágio (jogos eletrônicos), comumente chamado de "fase"